Ópera (metrostation)
Ópera do Malandro, muziekalbum van Chico Buarque